De Volvo 8900 is een streekbus gemaakt door Volvo, en is in productie sinds 2011. Tussen 2010 en 2011 werden er Volvo 8500LE/LEA met een Volvo 8900 front gebouwd. De Volvo 8900 wordt gemaakt in de carrosseriefabriek van Carrus te Wrocław in Polen en tot eind 2013 door carrosseriebouwer Säffle Karosserifabrik te Säffle. De Volvo 8900 is groter dan de Volvo 7900, die ook geschikt is voor het stadsvervoer. De Volvo 8900 is opvolger van de Volvo 8500 en de Volvo 8700.

Technische beschrijving 
De Volvo 8900 is in zes versies verkrijgbaar:

* Afhankelijk van uitvoering. Volgens Europese wetgeving, nationale wetgeving kan afwijken.

Daarnaast zijn er enkele opties, onder andere de hoeveelheid deuren en de aanwezigheid van gordels.

Inzet 
De Volvo 8900 komt vooral voor in enkele Scandinavische landen, waaronder Zweden en Finland.

Sinds 9 december 2012 zet Arriva bussen van dit type in in de concessie Zuid-Holland Noord op de Qliner-verbindingen (de voormalige Connexxion-Interliners) en tot en met 8 december 2018 ook op de Qliners 387 en 388 van het DAV-gebied. Later werd dit type bus ook ingezet in de concessie Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee (tot eind 2015) en de provincies Fryslân, Groningen, Noord-Brabant (behalve de concessie Zuidoost-Brabant) en Limburg. Sinds 2014 zijn enkele Qliner bussen in de concessie Zuid-Holland Noord omgebouwd tot R-net bussen vanwege de komst van R-net in de provincie Zuid-Holland. Er worden bussen met een lengte van 13 en 14.7 meters ingezet.

Zie ook 
Volvo 8700
Volvo 7900

8900